A Estação de Rádio da Marinha no Rio de Janeiro (ERMRJ) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil. O seu prefixo internacional é PWZ-33 e é dividida em dois Postos, o de Recepção, situado na Ilha do Governador e o Posto de Transmissão, situado na rodovia Washington Luiz (BR-040), bairro Parque Duque do município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

Foi criada em 7 de janeiro de 1916, sucedendo ao Serviço de Telegrafia sem Fio da Armada Nacional.

Integra uma sistema que compreende diversas outras estações no território brasileiro, compondo uma rede de comunicações capaz de integrar a Marinha no Brasil e no mundo.

No contexto da Segunda Guerra Mundial, foram construídas novas edificações para a transmissão e recepção, além da instalação de novos equipamentos, atualizados à época, para apoio às embarcações da Armada e de seus aliados, em missão no Atlântico Sul, período em que se firmou como o mais moderno posto de telecomunicações da América do Sul.

Tendo acompanhado a evolução das comunicações, mantém-se fiel ao seu lema: Onde os meios da Marinha do Brasil estiverem, os nossos sinais chegarão!

Marinha do Brasil
Estações de rádio do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 1916
Cultura na Marinha do Brasil